Die Avon Championships of Seattle 1980 waren ein Tennisturnier der Damen in Seattle. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1980 und fand vom 28. Januar bis 3. Februar 1980 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1980
Tennisturnier in Seattle